Пишний Андрій Григорович, Андрі́й Григо́рович Пи́шний (нар. 26 жовтня 1974, с. Доброводи, Збаразький район, Тернопільська область, Українська РСР, СРСР) — ​​український політик.
 Сулейман I Пишний, Сулейма́н І Пи́шний або Кануні (Законодавець) (осман. سليمانا اول, тур. Süleyman Kanuni) (6 листопада 1494, Трабзон  — 5/6 вересня 1566, Сігетвар) — османський султан з 1520 до 1566.